O Peruíbe Futebol Clube, é um clube brasileiro de futebol da cidade de Peruíbe, no estado de São Paulo.

No ano de 2016 o clube participou da Taça Paulista, organizada pela Liga de Futebol Paulista, marcando sua estreia em competições profissionais. Contra a equipe do Andreense. A partida terminou em 1x1.

Fundado 2014, suas cores são azul e branco. Seu segundo uniforme é branco e azul. Seu terceiro uniforme será azul e branco com detalhes laranja.

Peruibe
Clubes de futebol fundados em 2014
Fundações em São Paulo em 2014
Clubes de futebol da Região Metropolitana da Baixada Santista